Sezon (1933/1934) był 31. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Újpest FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył Géza Toldi, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej